Danginpuri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Danginpuri, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kelurahan Danginpuri, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar